Krzysztof Warzycha (ur. 1964) – polski piłkarz i trener piłkarski
 Robert Warzycha  (ur. 1963) – polski piłkarz i trener piłkarski